Щерба — українська страва; відвар з чого-небудь, рідкий суп, юшка на борошні.

Щерба́ — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щерба Анатолій Анатолійович (1962) — український дипломат.
 Щерба Володимир Михайлович (1947—2014) — радянський футболіст, потім — дитячий футбольний тренер.
 Щерба Григорій Никифорович (1914—1992) — радянський мінералог, доктор геологічних наук.
 Щерба Іван (1925—2014) — педагог, громадський діяч.
 Щерба Казимеж (1954) — польський боксер і тренер, дворазовий призер Олімпійських ігор.
 Щерба Лев Володимирович (1880—1944) — російський мовознавець.
 Щерба Міхал (1977) — польський політик, депутат Сейму Польщі.
 Щерба Микола Антонович (1941) — український художник.
 Щерба Таїсія Миколаївна (1943) — українська письменниця.
 Щерба Тарас Орестович (1985) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Щербак
 Щербо

Примітки 

Українські прізвища